Le Honda Partner est un nom utilisé par deux véhicules utilitaires dérivés de break, commercialisés par Honda :
 Le Honda Partner I fabriqué de 1996 à 2006, version utilitaire du Honda Orthia
 Le Honda Partner II fabriqué de 2006 à 2010, version utilitaire du Honda Airwave

Partner
Homonymie d'automobile